PN puede referirse a:
 Unión PN, estructura fundamental de los componentes electrónicos comúnmente denominados semiconductores.
 PN, abreviación de Presión Nominal, frecuentemente usado para clasificar los tubos de diversos materiales.

 Partido de la Nación, partido político rumano de 1940.
 Partido Nacionalista (Malta), uno de los principales partidos políticos de Malta.
 Partido Nacional o monttvarista,  partido político chileno fundado en 1857 extinguiéndose en 1933.
 Partido Nacional (Chile), partido político fundado en 1966 en Chile.
 Partido Nacional (Uruguay), partido político de centro-derecha uruguayo.
Perú Nación, partido político fundado en 2015 en Perú.
Psicópata Narcisista

Siglas